Las siglas TCS pueden hacer referencia a:

Siglas en inglés del Sistema de Control de Tracción (Traction Control System).
Siglas en español de Telecorporación Salvadoreña empresa privada de televisión de El Salvador.
TCS+ canal de televisión de El Salvador
Siglas de Tata Consultancy Services empresa del Grupo Tata.
siglas de Trivia Champion Struggle, empresa dedicada a la lucha libre virtual por internet.

Siglas